Mesa Verde steht für:

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Mesa Verde (Kalifornien), Ort im Riverside County
 Mesa Verde Colonia, Ort im El Paso County, Texas
 Mesa-Verde-Nationalpark in Colorado

Sonstiges:
 Mesa Verde (Band), schottische Band
 USS Mesa Verde (LPD-19), Kriegsschiff der United States Navy